Matera ima više značenja:
 Matera
 Matera (Askoli Pičeno)